Ambasador dobre volje je lahko

 Ambasador dobre volje - naziv, ki ga podeljuje Unicef
 Ambasador dobre volje - naziv, ki ga podeljuje UNESCO
 Ambasador dobre volje - naziv, ki ga podeljuje Svetovna zdravstvena organizacija WHO
 Ambasador dobre volje - naziv, ki ga podeljuje Lions Clubs International
 Ambasador dobre volje - naziv, ki ga podeljujejo Združeni narodi (Razvojni program ZN - UNDP)
 Ambasador dobre volje - naziv, ki ga podeljuje tednik Nedeljski dnevnik